De regionale raad van Hefer vallei (Hebreeuws: מועצה אזורית עמק חפר, Mo'atza Azurit Emek Hefer) is een regionale raad in Israël.

Gemeenschappen
Kibboetsen:

Mosjaven:

Dorpen:

Gemeente in Israël
District Centrum (Israël)